13 de Septiembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 13 de Septiembre, Chiapas, Ocosingo, 
 13 de Septiembre, Guerrero, Iliatenco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar